Abd-al-Ala forma part del nom de molts personatges:

 Abu-l-Khattab Abd-al-Ala ibn as-Samh al-Maafirí al-Himyarí al-Yamaní, imam ibadita
 Ibn Khàlaf ibn as-Samh ibn Abd-al-Ala, imam ibadita de la Tripolitana
 Khàlaf ibn as-Samh ibn Abd-al-Ala, imam ibadita de la Tripolitana

Notes